Ре́йзен — еврейская матронимическая фамилия (от Рейзе). Известные носители:

 Рейзен, Абрам Калманович (Авром Рейзен; 1876—1953) — еврейский поэт и журналист (идиш), сын К. Рейзена.
 Рейзен, Залман (1887—1939 или 1941) — еврейский журналист, лингвист и историк литературы, брат А. К. Рейзена.
 Рейзен, Калман (1848—1921) — еврейский поэт (идиш, иврит).
 Рейзен, Мария Романовна (1892—1969) — артистка балета, солистка Большого театра, заслуженная артистка РСФСР (1933), сестра Р. Р. Рейзен.
 Рейзен, Марк Осипович (1895—1992) — советский оперный певец.
 Рейзен, Ольга Кирилловна (Рапопорт; род. 1956) — сценарист, киновед и кинокритик, доктор искусствоведения, внучка М. О. Рейзена.
 Рейзен, Раиса Романовна (1888—1956) — актриса немого кино, артистка Малого театра.
 Рейзен, Рувим (Рейзин; 1911—1942) — еврейский советский поэт.
 Рейзен, Сара Калмановна (1885—1974) — детская писательница (идиш) и переводчица, сестра А. К. Рейзена.
 Рейзен, Яков Наумович (1889—1943) — советский разведчик-нелегал, известный под кодовым именем Джейкоб Голос.

См. также 
 Рейзин
 Рейзлин